Investigace (z angl. investigation, zkoumání, vyšetřování, to z lat. vestigium, stopa) znamená v češtině důkladné, soustavné zkoumání, vyhledávání a sbírání informací. Nepoužívá se však příliš často a má užší význam než v angličtině, protože pro činnost policisty užíváme slovo „vyšetřování“ a pro činnost vědce slovo „zkoumání“.

Běžně se však používá v IT oborech jakožto investigace problému ve smyslu vyhledávaní řešení pro daný případ. Dále tak v novinářství jako odvozené adjektivum investigativní ve spojení investigativní novinářství. Označuje činnost novináře, který vyhledává a shromažďuje informace, zejména o podezřelém jednání veřejných činitelů. Ať už je podezřelé mravně, anebo dokonce kriminálně, veřejní činitelé mají jak důvody, tak i prostředky, jak takové jednání a jeho stopy skrývat. Slavné úspěchy investigativních novinářů, například aféra Watergate, dokládají, že jejich činnost může být i nebezpečná. Investigativní novinářství je důležitá součást společenské kontroly vládních a politických představitelů, úřadů a vysokých úředníků, kteří mají v rukou svěřené prostředky a svěřenou moc státu, případně kraje, obce a podobně. Ovšem i sama činnost investigativního novináře by se měla řídit požadavky novinářské etiky, zejména požadavkem nezveřejňovat neověřené údaje, nepřekrucovat skutečnosti a respektovat lidskou důstojnost.

Odkazy

Související články 
 Aféra Watergate
 Novinář
 Žurnalistika
 Žurnalistická etika

Externí odkazy 
 Investigativní žurnalistika na stránkách Co je Co
 „Investigativní žurnalistika“ na Youtube

Žurnalistika
Politologické pojmy